Каблешково (значения):

 Каблешково — город в Бургасской области Болгарии.
 Каблешково — село в Добричской области Болгарии.
 Каблешково — село в Кырджалийской области Болгарии.

См. также 
 Каблешков